Мир Велими́ра Хле́бникова:

 «Мир Велимира Хлебникова» — сборник статей и исследований о Велимире Хлебникове 2000 года.
 «Мир Велимира Хлебникова» — сайт, посвящённый Велимиру Хлебникову.